El término Luis Estrada puede referirse:

al futbolista mexicano José Luis Estrada, más conocido como El Chino Estrada;
al pionero de la divulgación de la ciencia en México Luis Estrada Martínez y
al director de cine mexicano Luis Estrada Rodríguez.